Le sigle E500 peut désigner:

Chimie 
Le numéro E E500 désigne trois carbonates de sodium, des additifs alimentaires, tous utilisés comme régulateurs d'acidité, stabilisants et poudres à lever ;
 Carbonate de sodium, numéro E500(i), de formule  ;
 Bicarbonate de sodium, numéro E500(ii), de formule  ;
 Sesquicarbonate de sodium, numéro E500(iii), de formule .

Transports  
 ONCF E 500, une locomotive électrique marocaine.

500